Albert Martin (politicus) (1912-1976), Belgisch politicus
 Albert Martin (zeiler) Brits zeiler